Die Abkürzung DHF steht für:

 Deutsche Heidnische Front
 Dihydrofolsäure
 Hämorrhagisches Denguefieber
 Dansk Håndbold Forbund
 Diensthundführer, siehe Hundeführer

DHF